

Personen 
Fischer Black (1938-1995), financiële wetenschapper
Jack Black (1969), Amerikaans acteur en musicus
James Whyte Black (1924–2010), Schots farmacoloog
Joseph Black (1728-1799), een Schots natuur- en scheikundige

Zie ook 
James Black,
een doorverwijspagina van alle personen, die James Black heten

Film 
Black (2004), een actiethriller
Black (2005), een Hindi-drama
Black (2009), een Franse misdaadfilm
Black (2015), een Belgische film

Muziek 
Black Francis alias Frank Black (1965), leadzanger en tekstschrijver van de Amerikaanse band Pixies
Black (zanger), pseudoniem van de Britse zanger Colin Vearncombe
Black (festival), de nieuwe benaming voor Sensation Black (ingaand vanaf 2007)
Black (Pearl Jam), een nummer uit 1991 van de Amerikaanse rock band Pearl Jam

Geografie 
Black (Alabama), een plaats in de Amerikaanse staat Alabama
Black (Illinois)
Black (Missouri)
Black (West Virginia)

Overig 
Black (Brasserie de Bellevaux), een bier gebrouwen door Brasserie de Bellevaux
Black (computerspel), een computerspel uit 2005
Black (boek), een jeugdboek van de Vlaamse schrijver Dirk Bracke over jeugdbendes in Brussel
Black (toneelstuk), een toneelstuk van Joyce Carol Oates